Угун-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Иркутская область 
 Угун-Кюель — озеро, координаты 60°10’с. ш. 116°37’в. д..

Красноярский край 
 Угун-Кюель — озеро, координаты 71°27’с. ш. 109°46’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Угун-Кюель — озеро, координаты 65°31’с. ш. 150°41’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 66°26’с. ш. 151°23’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 66°41’с. ш. 152°01’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 67°53’с. ш. 144°21’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 66°24’с. ш. 149°58’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 67°27’с. ш. 153°47’в. д..
 Угун-Кюель — озеро, координаты 67°39’с. ш. 154°38’в. д..

Примечания

См. также 
Ухун-Кюель